Ringinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ringinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Ringinsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar